

Araldica 
 Fenice – Figura araldica

Astronomia 
 Fenice – Costellazione dell'emisfero australe

Flora 
 Fenice – Specie di palma da dattero

Mitologia 
 Fenice – Uccello mitologico
 Fenice – personaggio della mitologia greca, figlio di Agenore
 Fenice – personaggio della mitologia greca, figlio di Amintore

Musica 
 Fenice – album dei Ronin del 2012
Fenice – album di Izi

Altro 
 Fenice – Invocazione tipica della serie di videogiochi Final Fantasy
 Fenice – Antica città dell'Epiro
 Fenice – fregata grande della  Armada veneziana, varata nel 1695
 Fenice e Fenice Libanese – Antiche province dell'impero romano
 Fenice – valuta della Grecia moderna
 Fenice – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate 
La fenice (disambigua)
Teatro La Fenice (disambigua)
Phoenix (disambigua)